Het seizoen 2000/01  van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had Union en Hattem als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 2001/02. 

Cartouche, Doorn, Leonidas en EHV degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 2000
Hockey in 2001
Overgangsklasse hockey